

Крістешть () — комуна у повіті Ботошані.
 Крістешть () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Крістешть.
 Крістешть () — комуна у повіті Ясси.
 Крістешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Крістешть.
 Крістешть () — комуна у повіті Муреш.
 Крістешть () — село у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Крістешть.
 Крістешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Бреєшть.
 Крістешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Холбока.
 Крістешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Пуєшть.
 Крістешть () — село у повіті Арад. Входить до складу комуни Хелмаджу.
 Крістешть () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Могош.

Крістешть () — село у Ніспоренському районі.